«Существо» — седьмой студийный альбом российского музыканта Дельфина, вышедший в 2011 году.

Об альбоме 
14 треков, записанных на собственной студии Дельфина при участии Павла Додонова, Андрея Старкова и Рената Ибрагимова, разделили на две части, первая из которых была представлена 18 октября 2011 года на сервисе Яндекс.Музыка, а 25 ноября там же появилась вторая часть альбома..

20 сентября был презентован первый видеоклип из готовящегося альбома — «Sunset»; его съёмки проходили в Индии. 20 октября на официальном сайте Дельфина состоялась премьера видеоклипа на песню «Начало».

В оформлении обложки использована картина Леонардо да Винчи «Мадонна Литта».

Отзывы

Список композиций 

Часть 1
 «Начало»
 «Ждут»
 «Темно»
 «Снеговик»
 «Sunset»
 «Прощай»
 «Васильки»

Часть 2
  «Не было»
 «6:30 am»
 «Частицы»
 «Надо»
 «1»
 «QT»
 «Всё»
 Существо (бонус стих)

Участники записи 
 Дельфин — вокал, драм-машина;
 Павел Додонов — гитара, бас, клавиши;
 Ренат Ибрагимов — звукоинженеринг, клавиши, драм-машина, продюсер.
 Андрей Старков - звукорежиссёр

Клипы 
 Sunset (2011)
 Начало (2011)
 Ждут (2012)
 Снеговик (2012)
 Qt (2013)

Примечания

Ссылки 
 «Существо» на Яндекс.Музыка
 Дельфин: «Сейчас, когда все окунулись в политику, лучше стоять где-то поодаль и наблюдать за больными со стороны» // Интервью журналу «Афиша» (18.10.2011)

Альбомы Дельфина